Lijin – powiat w Chinach, w prowincji Shandong, na obszarze prefektury miejskiej Dongying
 Lijin – podatek w dawnych Chinach